Millingen steht für:
 Millingen (Rees), Ortsteil der Stadt Rees, Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Millingen (Rheinberg), Ortsteil in der Stadt Rheinberg, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 ehemaliges Amt Millingen
 Millingen am Rhein, Gemeinde in der niederländischen Provinz Gelderland
 Millingen (Overijssel), Ortsteil der Gemeinde Dalfsen in der niederländischen Provinz Overijssel

Millingen ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander van Millingen (1840–1915), britischer Archäologe und Historiker